Гюмри́ () — армянский топоним:

 Гюмри — город в Армении.
 Гюмри — железнодорожная станция в городе Гюмри.
 Локомотивное депо Гюмри — локомотивное депо Южно-Кавказской железной дороги.
 «Гюмри» — прежнее название футбольного клуба «Ширак-2» из города Гюмри в 1999—2001 годах.

Гюмри, Абдеррахим (1976 — 2013) — марокканский бегун на длинные дистанции.